Антаркти́ческое циркумполя́рное тече́ние (течение За́падных Ветро́в) — холодное поверхностное океаническое течение протяжённостью до 30 тыс. км при ширине до 2,5 тыс. км в Южном полушарии, огибающее между 40° и 50° ю. ш. с запада на восток земной шар. Это единственное на Земле течение, которое проходит через все меридианы.

История исследований 

Одним из первых серьёзных исследований этого течения стала экспедиция 1982—1983 годов по маршруту русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток» и «Мирный» (1819—1821 годы).
Экспедиция была проведена командой двух океанографических исследовательских судов: «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен».

Гидрология 
Температура воды в верхнем слое меняется от 12—15 °C в северной части до 1—2 °C в южной части течения. Является самым мощным океаническим течением, его средний расход воды эквивалентен 125 Sv (0,125 км³/с), или, возможно, 150 Sv.

В верхнем слое океанических вод течение вызвано главным образом воздействием западных ветров, преобладающих в этих широтах. В ряде районов поток включает всю массу вод до океанского дна. Стержень течения совпадает с южным полярным фронтом, отделяющим воды южных частей Атлантического, Индийского и Тихого океанов от холодных антарктических вод.

В южной периферийной зоне Антарктического циркумполярного течения южнее 60° ю. ш. располагается Южный океан.

В поверхностном слое скорость течения достигает 4 км/ч южнее Новой Зеландии и до 14,5 км/ч в проливе Дрейка, в глубинном слое океанических вод составляет от 0,4 до 0,9 км/ч.

От данного течения ответвляются:
 в Атлантическом океане — Фолклендское течение, Бенгельское течение;
 в Индийском океане — Западно-Австралийское течение;
 в Тихом океане — Перуанское течение.

Зону Антарктического циркумполярного течения называют «Ревущими сороковыми» широтами из-за частых и свирепых штормов, присущих этому району.

Примечания

Ссылки 
 
 Течение Западных Ветров тормозит глобальное потепление

Морские течения
Антарктика
Южный океан